Bieg na 1500 metrów kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Bieg na 1500 metrów kobiet